Teco puede referirse a:
 Text Editor and Corrector: Editor de texto desarrollado en los años 60; 
 Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado: Cuerpo de funcionarios de la Administración Pública de España; o
 Tecos: Un grupo étnico autóctono del occidente de México.